Entomophthorales är en ordning av svampar. Entomophthorales ingår i klassen Entomophthoromycotina, divisionen oksvampar,  och riket svampar. Tidigare har ordningen hört till klassen Zygomycetes men den räknas numer till den nya klassen Entomophthoromycotina.

Namnet Entomophthorales kommer av grekiska för insektsdödare (entomo=insekt, phthor=dödare).

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Entomophthorales